Матерія (філософія)
 Матерія (фізика)
 Дивна матерія
 Темна матерія
 Тканина